Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2017 проводился с 30 января по 5 февраля 2017 в городе Каруидзава.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная Японии по кёрлингу на , который состоялся в апреле 2017 в городе Эдмонтон (провинция Альберта, Канада).

Победителями чемпионата стала команда скипа Юсукэ Мородзуми, победившая в финале команду скипа Синъя Абэ. Бронзовые медали завоевала команда скипа Юки Савамукаи.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2017.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#ccffcc
| 1||align=left|Синъя Абэ          ||  * ||11:3|| 7:6|| 9:5|| 7:6|| 6:7|| 9:6|| 8:6|| 6:2|| 7 || 1 ||2
|-
| 2||align=left|Hiromitsu Fujinaka ||3:11||  * || 6:5|| 6:7||3:11|| 7:6|| 8:7|| 5:6|| 5:9|| 3 || 5 ||6
|-
| 3||align=left|Junpei Kanda       || 6:7|| 5:6||  * || 8:3|| 3:9|| 3:5|| 2:5|| 6:8|| 6:2|| 2 || 6 ||8
|-
| 4||align=left|Taisel Miura       || 5:9|| 7:6|| 3:8||  * ||2:12|| 3:8|| 8:7|| 8:5|| 3:7|| 3 || 5 ||6
|- bgcolor=#ccffcc
| 5||align=left|Юсукэ Мородзуми    || 6:7||11:3|| 9:3||12:2||  * || 7:5||13:2|| 9:5||12:3|| 7 || 1 ||1
|- bgcolor=#ccffcc
| 6||align=left|Ryo Ogihara        || 7:6|| 6:7|| 5:3|| 8:3|| 5:7||  * || 7:8|| 6:5|| 5:7|| 4 || 4 ||3
|-
| 7||align=left|Kota Onodera       || 6:9|| 7:8|| 5:2|| 7:8||2:13|| 8:7||  * || 3:9|| 5:7|| 2 || 6 ||8
|- bgcolor=#ffffcc
| 8||align=left|Юки Савамукаи      || 6:8|| 6:5|| 8:6|| 5:8|| 5:9|| 5:6|| 9:3||  * || 9:5|| 4 || 4 ||4
|- bgcolor=#ffffcc
| 9||align=left|Синго Усуи         || 2:6|| 9:5|| 2:6|| 7:3||3:12|| 7:5|| 7:5|| 5:9||  * || 4 || 4 ||4
|}
 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

 Тай-брейк 
3 февраля, 14:40

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
3 февраля, 19:301-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 4 февраля, 13:00 Матч за 3-е место 4 февраля, 20:00 Финал 5 февраля, 16:30''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2017 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2017

Спорт в Японии в 2017 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди мужчин
Январь 2017 года
Февраль 2017 года
Спортивные соревнования в Каруидзаве